Stanisław Narutowicz herbu własnego (lit. Stanislovas Narutavičius, ur. 2 września 1862 w Brewikach, zm. 31 grudnia 1932 w Kownie) – polski prawnik, ziemianin żmudzki, litewski działacz polityczny, członek Taryby, sygnatariusz aktu niepodległości Litwy, brat prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza.

Życiorys 
Pochodził z rodziny szlacheckiej osiadłej od pokoleń na Żmudzi, ojciec Jan Narutowicz był uczestnikiem powstania 1863 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Lipawie, studiował prawo w Sankt Petersburgu, gdzie włączył się w polskie życie studenckie. Zajmował się również dziennikarstwem, wydając w 1890 roku pismo „Tygodnik Powszechny”.

Po powrocie na Żmudź prowadził pracę oświatową i kulturalną wśród litewskich chłopów. Od września 1917 roku uczestnik Taryby (Rady Litewskiej), był sygnatariuszem aktu niepodległości Litwy (16 lutego 1918). Wystąpił z Rady na znak protestu przeciw jej uległości wobec Niemców. W latach 1919–1931 był radnym gminy Telsze.

Poglądy polityczne 
W latach międzywojennych działał na rzecz pokojowego rozwiązania sporu polsko-litewskiego. Był z jednej strony rzecznikiem niezależności Litwy, a z drugiej uważał się za przedstawiciela narodowości polskiej lojalnego wobec państwa litewskiego. Do końca życia nie wyrzekł się kultury polskiej ani języka polskiego. Jednak prolitewska orientacja Stanisława Narutowicza została wykorzystana w Polsce przez endecję przeciwko rodzonemu bratu Stanisława – Gabrielowi i wpłynęła na nastroje ludności polskiej, co w efekcie współtworzyło atmosferę przed zamachem na pierwszego polskiego prezydenta.

Śmierć 
Stanisław Narutowicz popełnił samobójstwo w Kownie 31 grudnia 1932 roku, rozczarowany kłótliwością i nieprzejednaniem Polaków oraz polityką rządu litewskiego wobec Polaków na Litwie. Historycy litewscy wskazują dziś na kłopoty prywatne i zdrowotne Stanisława Narutowicza jako przyczyny samobójstwa ważniejsze niż niepowodzenie jego zamiarów politycznych. Jego syn Kazimierz Narutowicz (Kazimieras Narutavičius 1904–1987) próbował aż do wybuchu wojny kontynuować dzieło ojca.

Pochowany został na cmentarzu w miasteczku Olsiady. W 2013 roku zdewastowano historyczny nagrobek zacierając polski napis „Grób Rodziny Narutowiczów” i umieszczając tablicę ze zlituanizowaną formą nazwiska. W 2016 roku dzięki interwencji, przywrócono poprzednią wersję nagrobka.

Rodzina 
Stanisław Narutowicz był żonaty z Joanną Billewicz (1868–1948) – kuzynką Józefa Piłsudskiego. Mieli oni syna Kazimierza.

Przypisy

Bibliografia 
 Tomasz Otocki, Kartka z kalendarza: 81 lat temu zmarł Stanisław Narutowicz, „Wiadomości znad Wilii”, zw.lt, 31 grudnia 2013 r.
 Marek Głuszko, Gabriel Narutowicz, litewski Polak, prezydent Polski, skończyłby 150 lat…, „Wiadomości znad Wilii”, zw.lt, 4 kwietnia 2015 r.
 Andrzej Pukszto, Stanisław Narutowicz litewsko–polski rycerz bez skazy, cz. I, II i III, „Wiadomości znad Wilii”, zw.lt, 10–12 lutego 2015 r.
 Władysław Wielhorski, Człowiek – symbol. Ś.p. Stanisław Narutowicz, „Kurjer Wileński”, nr 23 z 28 stycznia 1933, s. 1
 Stanisław Narutowicz, Robotnik, nr 10 z 6 stycznia 1933, s. 2
 Ś.p. Stanisław Narutowicz. Prasa litewska o jego życiu i pracy, „Gazeta Polska”, nr 31 z 31 stycznia 1933, s. 3
 Krzysztof Buchowski, Stanisław Narutowicz – szkic do portretu idealisty, Polskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2001, s. 41–51

Absolwenci gimnazjum w Lipawie
Litewscy działacze społeczni
Litewscy prawnicy
Litewscy samorządowcy
Ludzie związani z Kownem
Ludzie związani z Wilnem
Polscy prawnicy
Polscy samobójcy
Sygnatariusze Aktu Niepodległości Litwy z 1918 roku
Urodzeni w 1862
Zmarli w 1932
Żmudzini